Storøya (Spitsbergen)
 Storøya (Gamvik)
 Storøya (Fagernes) in Sandefjord
 Storøya (Tyrifjord), het grootste eiland in het Noorse meer Tyrifjord, iets ten noorden van het kleinere maar veel bekendere Utøya